Лека () — село в Кантемирском районе Молдавии. Наряду с селом Антонешты входит в состав коммуны Антонешты.

История 
Значима как переправа через реку Прут для части российских войск во время Русско-турецкой войны 1828—1829 гг..

География 
Село расположено на высоте 28 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Лека проживает 484 человека (231 мужчина, 253 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кантемирского района